Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

234e régiment d'artillerie
234e régiment d'infanterie
 /
 
 

Homonymie d'unités militaires